Balans Volume Indicator, een term uit de financiële wereld (van het Engelse On Balance Volume);
 Outside Broadcast Van, een mobiele telecommunicatiestudio.
 De Apeldoornse amateurvoetbalclub OBV
 Oost-Vlaamse Bergsportvereniging
 Österreichischer Badminton Verband, de Oostenrijkse badmintonbond
 Österreichischer Basketballverband, de Oostenrijkse basketbalbond
 Ouderlijke boedelverdeling, 4:1167 BW (oud) - regeling die niet meer in het huidige Nederlandse erfrecht bestaat, maar nog wel geldig is als deze in een oud testament voorkomt
 o.b.v., afkorting (niet in Van Dale): op basis van